OGP — аббревиатура, означающая:
 :en:Open Graph protocol;
 Open Government Partnership — «Открытое правительство» (организация).
 с английского конечные буквы OutsourcinG GrouP  —  акроним ООО «Аутсорсинг групп» (организация). - источник https://ogp.ua/ru/ogp-ru